|}

Die Bahnstrecke Borschtschi–Charkiw ist eine Hauptbahn in der Ukraine. Sie verläuft von Borschtschi, einer Eisenbahnstation im Südwesten der Ukraine, über Pidhorodna, Pomitschna, Kropywnyzkyj, Snamjanka, Korystiwka, Burty, Krementschuk, Poltawa, Kolomak und Ljubotyn nach Charkiw im Nordosten der Ukraine. Die elektrifizierte Strecke ist in Breitspur (1.520 mm) ausgeführt, in weiten Teilen zweispurig ausgebaut und wird zwischen Borschtschi und Ohulzi mit 25 kV Wechselstrom betrieben, der Rest der Strecke bis Charkiw mit 3000 V Gleichstrom. Zwischen Krementschuk und Poltawa ist die Elektrifizierung noch nicht abgeschlossen, hier muss mit im Dieselbetrieb gefahren werden. Der Betrieb der Strecke wird von den Ukrainischen Bahnen gewährleistet, der Abschnitt von Borschtschi bis Korystiwka wird von der Odeska Salisnyzja, ab Burty bis Charkiw wird von der Piwdenna Salisnyzja durchgeführt.

Geschichte 
Die Strecke wurde zunächst zwischen Balta und Golta im Jahr 1867 durch die Odessa-Balta-Eisenbahn  eröffnet, 1868 erfolgte die Verlängerung der Strecke nach Snamjanka.
Die weiterführende Strecke von Snamjanka nach Krjukiw wurde 1869 durch die Charkow-Nikolajew-Bahn eröffnet, 1870 wurde dann die Strecke zwischen Krementschuk und Poltawa, 1871 dann bis Charkiw durch die Charkow-Krementschug-Eisenbahn eröffnet, 1872 wurde mit der Eröffnung der Dneprbrücke bei Krementschuk das letzte fehlende Teilstück eröffnet und die Strecke durchgängig gemacht.

1874 ging die Odessa-Balta-Eisenbahn dann in der Odessaer Eisenbahn auf und wurde 1895 als Russische Südwestbahnen verstaatlicht, die Charkow-Nikolajew-Bahn wurde 1881 verstaatlicht und 1907 zusammen mit anderen Gesellschaften zu den Russischen Südbahnen vereinigt.

Galerie

Weblinks 
 Informationen zur Entwicklung der Russischen Südwestbahnen
 Informationen zur Entwicklung der Russischen Südbahnen
 Bilder zur Teilstrecke Borschtschi–Pidhorodna
 Bilder zur Teilstrecke Pidhorodna–Pomitschna
 Bilder zur Teilstrecke Pomitschna–Kropywnyzkyj–Tschornoliska
 Bilder zur Teilstrecke Tschornoliska–Snamjanka
 Bilder zur Teilstrecke Snamjanka–Korystiwka
 Bilder zur Teilstrecke Korystiwka–Burty
 Bilder zur Teilstrecke Burty–Krementschuk
 Bilder zur Zweigstrecke Krementschuk–Horischni Plawni
 Bilder zur Teilstrecke Krementschuk–Poltawa
 Bilder zur Teilstrecke Poltawa–Ljubotyn
 Bilder zur Teilstrecke Ljubotyn–Nowoseliwka
 Bilder zur Teilstrecke Nowoseliwka–Charkiw

Bahnstrecke in der Ukraine
Bahnstrecke BorschtschiCharkiw
Bahnstrecke BorschtschiCharkiw
Bahnstrecke BorschtschiCharkiw
Bahnstrecke BorschtschiCharkiw
Bahnstrecke BorschtschiCharkiw